Аројо де лас Кањас има више значења:

 Аројо де лас Кањас (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Аројо де лас Кањас (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику